PRR23B () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 3-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 265 амінокислот, а молекулярна маса — 28 269.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 3

Некатегоризовані білки